Petényi peut désigner :

Patronyme 

  (1889-1965), pédiatre hongrois ;
  (née en 1939), actrice hongroise ;
 Katalin Petényi (née en 1941), réalisatrice, dramaturge et monteuse hongroise ;
 Salamon János Petényi (1799-1855), zoologiste hongrois.

Toponyme 

 , ruisseau hongrois.

Autre 

 , prix scientifique hongrois.